Ensdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Ensdorf, Saarland – kommun 
 Ensdorf, Bayern –